Die Opodeldoks steht für:

 Die Opodeldoks (Film), Produktion der Augsburger Puppenkiste von 1980
 Die Opodeldoks (Roman), ein darauf basierendes Kinderbuch von Sepp Strubel und Paul Maar von 1985

Siehe auch:
 Opodeldok